Isla de los Pájaros puede referirse a:
 Isla de los Pájaros, isla argentina situada en la costa atlántica de la provincia del Chubut.
 Isla de los Pájaros, isla francesa situada en el río Bidasoa, comuna de Hendaya, departamento de Pirineos Atlánticos.
 Isla de los Pájaros, isla argentina situada en la ría Deseado, costa atlántica de la provincia de Santa Cruz.
 Isla de los Pájaros, isla peruana situada frente a la bahía de Puerto Pizarro, departamento de Tumbes.
 Isla de los Pájaros, isla artificial situada en la costa de Namibia, entre Walvis Bay y Swakopmund.

Asimismo, Isla Los Pájaros puede hacer referencia a:
 Isla Los Pájaros, isla venezolana situada al noreste del país.

Además, Isla Pájaros puede referirse a:
 Isla Pájaros, isla situada en la boca de la Bahía de la Anunciación de la isla Soledad, del archipiélago de las islas Malvinas.
 Isla Pájaros (también llamada Isla Morena), isla mexicana en la costa norte de la península de Yucatán, en el Golfo de México, cerca de la Isla Holbox.